lemeš (plug), dio pluga

Naselja:
 Hrvatska:
 Lemeš (Križevci), gradsko naselje Križevaca
 Lemeš Križevački, gradsko naselje Križevaca

 Srbija:
 Lemeš (Sombor, Srbija), naselje u općini Sombor, Vojvodina